Râul Cheii se poate referi la:

 Râul Cheii, Tarcău
 Râul Cheii, Vâlsan

Vezi și 
 Râul Cheia (dezambiguizare)
 Râul Cheița (dezambiguizare)
 Râul Valea Cheii (dezambiguizare)

Toponime românești